Familie
 De Vinck, Belgische adellijke familie

Fictief figuur
 Barbara Vinck, personage in de Vlaamse soapserie Thuis
 Pierre Vinck, personage in de Vlaamse soapserie Thuis

Personen met de achternaam (de) Vinck
 Alfred de Vinck de Winnezeele, Belgisch politicus
 Edmond de Vinck de Wesel, Belgisch politicus
 Emile Vinck, Belgisch politicus
 Frans Vinck, Belgisch kunstschilder
 Gaston de Vinck, Belgisch politicus
 Ignatius de Vinck de Wesel, Zuid-Nederlands edelman en politicus
 Isidoor Vinck, Belgisch vakbondsman en politicus
 Johan Vinck, Nederlands politicus
 Jonas Vinck, Belgisch voetballer
 Jules de Vinck, Belgisch politicus
 Karel Vinck, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Louis de Vinck, Belgisch rentenier en politicus
 Marie Vinck, Belgisch actrice
 Pierre Vinck, Belgisch architect en politicus